WWE RAW Tag Team Championship (em português: Campeonato de Duplas do Raw) é um campeonato mundial de duplas de luta profissional criado e promovido pela promoção americana WWE, defendido na divisão de marca Raw. É um dos dois campeonatos de duplas masculinos principais da WWE, juntamente com o Campeonato de Duplas do SmackDown no SmackDown. Os atuais campeões são The Usos (Jey Uso e Jimmy Uso), que estão em seu terceiro reinado como equipe e são reconhecidos como os Campeões Indiscutíveis de Duplas da WWE, pois detêm simultaneamente os Campeonatos de Duplas do Raw e do SmackDown.

O campeonato foi originalmente estabelecido como Campeonato de Duplas da WWE em 20 de outubro de 2002, e a equipe de Kurt Angle e Chris Benoit foram os campeões inaugurais. Foi introduzido para a marca SmackDown como um segundo título para as equipes de duplas na promoção para complementar o Campeonato Mundial de Duplas original da WWE, que se tornou exclusivo do Raw. Ambos os títulos foram unificados em 2009 e foram coletivamente chamados de "Campeonato Unificado de Duplas da WWE", permanecendo oficialmente ativos de forma independente até que o Campeonato Mundial de Duplas foi formalmente descontinuado em 2010. Como resultado do WWE Draft de 2016, o título tornou-se exclusivo para o Raw com uma renomeação subsequente, e o SmackDown criou o Campeonato de Duplas do SmackDown como um título de contrapartida.

História

Após a extensão da marca da WWE em 2002, o original Campeonato Mundial de Duplas da empresa inicialmente se tornou exclusivo do SmackDown! e mais tarde foi transferido para a marca Raw, deixando o primeiro sem um título de duplas. Como resultado, a Gerente Geral do SmackDown! Stephanie McMahon apresentou o Campeonato de Duplas da WWE para ser o título de duplas do SmackDown! em 3 de outubro de 2002. Ela afirmou que os campeões inaugurais seriam determinados a partir de um torneio de oito equipes. Em 20 de outubro de 2002, a equipe de Kurt Angle e Chris Benoit derrotou Rey Mysterio e Edge no No Mercy na final do torneio para se tornarem os Campeões Inaugurais de Duplas da WWE.

Em 17 de outubro de 2007, SmackDown! e a ECW anunciaram um acordo de compartilhamento de talentos que permitiu talentos de qualquer uma das marcas competissem em ambas as marcas. Como resultado, o título tornou-se elegível para ser disputado e defendido em ambas as marcas. No final de 2008 até o início de 2009, os então Campeões de Duplas da WWE The Colóns (Carlito e Primo) se envolveram em rivalidade com os então Campeões Mundiais de Duplas John Morrison e The Miz, o que resultou no anúncio no episódio de 17 de março da ECW que na WrestleMania 25, ambas as equipes defenderiam seus títulos uma contra a outra e a equipe vencedora ficaria com os dois títulos. The Colóns derrotaram Morrison e Miz, e assim unificaram os títulos no que ficou conhecido como Campeonato Unificado de Duplas da WWE, que permaneceu oficialmente como dois títulos ativos que agora eram defendidos coletivamente. Os campeonatos seriam defendidos como o Campeonato Unificado de Duplas da WWE em qualquer marca até agosto de 2010. Naquele mês, o Gerente Geral Anônimo do Raw anunciou que o Campeonato Mundial de Duplas seria desativado em favor da continuação do Campeonato de Duplas da WWE, que recebeu um novo conjunto único de cinturão do campeonato, que foram apresentados aos então campeões The Hart Dynasty por Bret Hart. O Campeonato de Duplas da WWE tornou-se o único campeonato de duplas da WWE e foi defendido em qualquer marca. A primeira extensão de marca terminou em agosto de 2011.

Após a reintrodução da extensão da marca em julho de 2016, os então campeões The New Day (Big E, Kofi Kingston e Xavier Woods) foram convocados para a marca Raw, tornando o campeonato exclusivo do Raw. Em resposta, o SmackDown criou o Campeonato de Duplas do SmackDown em 23 de agosto de 2016. O Campeonato de Duplas da WWE foi posteriormente renomeado para refletir sua exclusividade no Raw. Em 2019, o antigo território de desenvolvimento da WWE, o NXT, tornou-se a terceira grande marca da promoção quando foi transferida para a USA Network em setembro, tornando assim o Campeonato de Duplas do NXT o terceiro maior título masculino de duplas na WWE.

Na WrestleMania 34 em 8 de abril de 2018, os então Campeões de Duplas do Raw Cesaro e Sheamus estavam programados para defender os títulos contra Braun Strowman e um parceiro de sua escolha. No evento, Strowman revelou que seu parceiro seria fã da plateia ao vivo. Ele então saiu para a multidão e escolheu Nicholas de 10 anos, e os dois derrotaram Cesaro e Sheamus pelos títulos. Isso fez de Nicholas o mais jovem campeão da WWE da história. Nicholas também foi revelado como filho do árbitro da WWE, John Cone. Na noite seguinte no Raw, os dois abriram mão dos títulos.

Designação da marca 
Após os eventos da extensão da marca da WWE, um draft anual da WWE foi estabelecido, no qual membros selecionados do plantel da WWE são transferidos para uma marca diferente. Depois que o Campeonato de Duplas da WWE foi unificado com o Campeonato Mundial de Duplas como o Campeonato Unificado de Duplas da WWE, os campeões poderiam aparecer e defender os títulos em qualquer marca da WWE. Os títulos foram combinados como Campeonato de Duplas da WWE em agosto de 2010 com um único conjunto de cinturões, e continuaram a ser defendidos em qualquer marca. A extensão da marca foi descontinuada em 29 de agosto de 2011, mas foi revivida em 19 de julho de 2016. A seguir está uma lista de datas indicando as transições do Campeonato de Duplas da WWE (Raw) entre as marcas Raw, SmackDown e ECW.

Design do cinturão 

Em agosto de 2010, o Campeonato de Duplas da WWE recebeu um redesenho. Inspirados na Grécia, os cintos apresentam uma placa central dominada por dois capacetes espartanos voltados para fora e a placa central é cercada por um padrão meandro. Na parte superior da placa central está o logotipo da WWE e na parte inferior há um banner que diz "Tag Team" em uma linha e "Champions" abaixo disso. Em ambos os lados da placa central há duas placas laterais. As placas laterais internas apresentam o logotipo da WWE e são cercadas com o padrão meandro, enquanto as placas laterais externas apresentam um único capacete espartano voltado para dentro. Quando este design de cinturão foi introduzido em 2010, as placas eram de cor bronze e apresentavam o antigo logotipo da WWE e as tiras eram pretas. Em agosto de 2014, os cinturões, juntamente com todos os outros cinturões de campeonato pré-existentes na WWE na época, receberam uma pequena atualização, substituindo o logotipo do zero pelo logotipo atual da WWE que foi originalmente usado para a WWE Network.

Em agosto de 2016, após a reintrodução da divisão da marca e a criação do Campeonato de Duplas do SmackDown, o Campeonato de Duplas da WWE foi renomeado para Campeonato de Duplas do Raw. Os cintos receberam uma atualização em 19 de dezembro daquele ano para refletir a mudança de nome. Apresentando o mesmo design físico, as placas foram feitas de prata e as tiras mudaram para vermelho, contrariando as placas de prata no design das tiras azuis dos cintos do Campeonato de Duplas do SmackDown. Enquanto todos os outros cinturões de campeonato da WWE foram atualizados para apresentar placas laterais personalizáveis ​​para os logotipos do campeão, os títulos de duplas do Raw e SmackDown e o Campeonato 24/7 são os únicos cinturões de campeonato na promoção que não possuem esse recurso.

Reinados

Em 11 de maio de 2022, havia 87 reinados entre 67 equipes compostas por 98 campeões individuais e uma vaga. A equipe de Cesaro e Sheamus e The New Day (Kofi Kingston e Xavier Woods) têm mais reinados como equipe em quatro, enquanto individualmente, Kingston e Seth Rollins têm mais reinados com seis. O segundo reinado do New Day também é o reinado mais longo em 483 dias e eles são a única equipe a manter o campeonato por mais de um ano consecutivo - Big E também é creditado por este reinado como durante os dois primeiros reinados de New Day, Big E, Kingston, e Woods foram todos reconhecidos como campeões pela Freebird Rule (Big E foi separado da equipe no Draft da WWE de 2020). O único reinado de John Cena e The Miz é o mais curto aos 9 minutos, devido a The Corre invocar sua cláusula de revanche imediatamente após perder o título. Como equipe, The New Day (em suas duas variantes diferentes de membros da equipe) também tem o reinado combinado mais longo em 627 dias, enquanto Kingston individualmente tem o reinado combinado mais longo em 912 dias (910 dias conforme reconhecido pela WWE). Nicholas é o campeão mais jovem aos 10 anos (também fazendo dele o campeão mais jovem da história da WWE), enquanto Billy Gunn é o campeão mais velho aos 50 anos.

The Usos (Jey Uso e Jimmy Uso) são os atuais campeões em seu terceiro reinado. Eles derrotaram RK-Bro (Randy Orton e Riddle) em uma luta Winners Take All em 20 de maio de 2022, episódio do SmackDown em Grand Rapids, Michigan. Os Usos também defenderam o Campeonato de Duplas do Smackdown na luta, e com ambos os títulos, eles são reconhecidos como Campeões Indiscutíveis de Duplas da WWE.

Ver também
Campeonatos de Duplas na WWE

Referências 
Geral

 "World Tag Team Championship História do Título WWE
 "Raw Tag Team Championship História do Título" WWE

Específico

Ligações externas 

Campeonatos da WWE